Гі́нденбург може означати:

Персоналії 
 Пауль фон Гінденбург (1847 — 1934) — німецький генерал у Першій світовій війні та президент Німеччини (1925 — 1934)
 Оскар фон Гінденбург (1883 — 1960) — син Пауля фон Гінденбурга
 Карл Фрідріх Гінденбург (1741 — 1808) — математик
 Гінденбург — японський письменник-комік

Топоніми 
Місця (усі названі на честь Пауля фон Гінденбурґа):
  — село у землі Саксонії-Ангальт
 Лінія Гінденбурга — німецька захисна лінія на Західному фронті протягом Першої світової війни
 Гребля імені Гінденбурга — залізнична гать, що з'єднує острів Зільт із північною Німеччиною
 Гінденбург — гірський хребет у Папуа Новій Ґвінеї

 Гінденбург — колишня назва (1915—1945) польського міста Забже.

Інше 
Речі (усі названі на честь Пауля фон Гінденбурга):
 LZ 129 «Гінденбург» — цепелін (дирижабль), який загорівся у 1937 році над Лейкхерстом (США), подія, відома, як катастрофа «Гінденбурга»
 кілька фільмів названих на честь повітряного корабля і його катастрофи, зокрема Гінденбург (фільм)
 Ознака Гінденбурга — сигнал, що вказує на можливий крах фондової біржі
 Програма Гінденбурга — програма німецького озброєння протягом Першої світової війни
 Гінденбург — лінійний крейсер, побудований для Імперських ВМФ Німеччини у 1917

Зноски